

Geografia 
 Germania
 Midlum – comune nello Schleswig-Holstein
 Midlum – frazione del comune di Wurster Nordseeküste nella Bassa Sassonia
 Paesi Bassi
 Midlum – frazione di Harlingen

Altro 
 Renault Midlum – autocarro della Renault Trucks